Jeserich ist der Name von:
 Johannes Jeserich, Aktiengesellschaft für Straßenbau in Berlin und Königsberg
 Kurt Jeserich (1904–1995), deutscher Jurist, Kommunalwissenschaftler und Verlagsdirektor
 Paul Jeserich (1854–1927), deutscher Chemiker und Forensiker